James Murphy pode se referir à:

 James Murphy, um guitarrista de heavy metal dos Estados Unidos.
 James Murphy, vocalista/líder do grupo LCD Soundsystem.

Desambiguação